La adquisición de Twitter por parte de Elon Musk comenzó el 14 de abril de 2022 y finalizó el 27 de octubre de 2022. El famoso empresario Elon Musk comenzó la compra de acciones de la compañía estadounidense Twitter, Inc. en enero de 2022, y en abril terminó por convertirse en el mayor accionista de la compañía con un 9.1% de participación en la propiedad. Luego, Twitter invitó a Musk a unirse a su junta directiva, lo que Musk rechazó tras haber aceptado en primera instancia. El 14 de abril, realizó una oferta no solicitada para comprar la empresa por 43 mil millones de dólares, a lo que Twitter respondió con la estrategia de "píldora envenenada" para resistir una OPA hostil. El 25 de abril, la junta directiva de Twitter aceptó de forma unánime la oferta de compra de Musk por 44 mil millones de dólares. Musk declaró que planeaba introducir nuevas funciones en la plataforma, entre estas se encuentran: crear algoritmos de código abierto, combatir las cuentas de spam y favorecer en gran medida a  la libertad de expresión de la web.

Musk decidió echarse atrás en julio, afirmando que Twitter había incumplido su acuerdo al negarse a tomar medidas enérgicas contra las cuentas de spam. La compañía demandó a Musk en el Tribunal de Cancillería de Delaware poco después, con un juicio programado para la semana del 17 de octubre. Semanas antes de que comenzara el juicio, Musk cambió de rumbo y anunció que seguiría adelante con la adquisición. Se llegó a un acuerdo el 27 de octubre y Musk se terminó por convertir de forma inmediata en el nuevo propietario y director ejecutivo de Twitter. Uno de sus primeros movimientos más polémicos fue el despido de varios altos ejecutivos, incluido el anterior director general, Parag Agrawal, y el despido de la mitad de la fuerza laboral de la empresa. Desde que se realizó el movimiento, Musk propuso varias reformas a Twitter, incluida la creación de un "consejo de moderación de contenido" para manejar la libertad de expresión.

Frente a la compra las opiniones se dividieron en bandos bien diferenciados, por una parte, se elogió la propuesta de Musk de favorecer la "libertad de expresión" y por ser una ruptura con Big Tech, mientras que recibió duras críticas por temor a un aumento potencial de la desinformación, acoso y discurso de odio en la plataforma, lo que altera especialmente a los críticos de Musk, pues este ya es un problema que arrastra Twitter desde hace tiempo, y creen que la mano del magnate no haría si no empeorar la situación. Los conservadores estadounidenses y los republicanos han apoyado en gran medida la adquisición, mientras que los izquierdistas, los liberales, los demócratas y los antiguos y actuales empleados de Twitter han expresado su preocupación por las intenciones de Musk.

Preludio

Trasfondo 
Elon Musk es usuario de Twitter desde junio de 2010, fecha de su primer tuit, pero no fue hasta abril de 2022 que alcanzó a la cifra de 80 millones de seguidores, ya consagrado como un magnate de los negocios a nivel internacional, con gran fama por ser el hombre más rico del mundo. La idea de comprar la plataforma se remonta a 2017, en respuesta a un tuit que sugería que Musk comprara Twitter Inc., éste respondió: "¿Cuánto cuesta?". El 24 de marzo de 2022, Musk comenzó a tuitear declaraciones críticas con Twitter, preguntando a sus seguidores si la empresa se adhería al principio de que "la libertad de expresión es esencial para el funcionamiento de una democracia". Días después, discutió el futuro de las redes sociales con Jack Dorsey, cofundador y ex director ejecutivo de Twitter, y barajó la idea de volverse un miembro de la junta directiva de la plataforma con el codirector ejecutivo de Silver Lake, Egon Durban. Musk tomó la decisión de notificar esta idea tanto al presidente de la junta de Twitter, Bret Taylor, como al director ejecutivo Parag Agrawal, proponiendo volver Twitter una empresa privada o iniciar una plataforma de redes sociales rival. Dorsey le envió un mensaje de texto a Musk en respuesta donde se estudiaba la idea de que Twitter pudiera volverse una web de código abierto y que un año antes había presionado para que Musk ingresara al directorio de Twitter, pero esto solo provocó su salida como director ejecutivo.

Primeros desarrollos 
Musk había comenzado a comprar acciones de Twitter el 31 de enero de 2022. El 4 de abril, Musk anunció que había adquirido 9.2% de las acciones de Twitter por 2,64 mil millones de dólares, convirtiéndolo en el mayor accionista de la compañía. Tras el anuncio, las acciones de Twitter experimentaron su mayor aumento desde la oferta pública inicial (OPI) de la empresa en 2013, con un aumento de hasta 27%. El día siguiente, Twitter invitó a Musk a unirse al directorio de la empresa, a lo que Musk aceptó. Esto había sido previamente recomendado a la junta por el Comité de Gobierno Corporativo y Nominación de Twitter tres días antes, y los miembros de la junta expresaron su preocupación por los posibles "impactos adversos en el valor de los accionistas". La posición habría prohibido a Musk ir más allá de un 14,9% de participación en la propiedad, y su capacidad para hablar públicamente sobre la empresa habría sido limitada. Musk llamó a Dorsey el mismo día, quien rechazó la oferta de Musk de permanecer en la junta.

El 11 de abril, sin ser aún propietario de la plataforma, Musk cambió de idea respecto a unirse a la junta después de publicar varios tuits críticos con la empresa, donde, además, informó a la junta de que tenía la intención de ofrecer una oferta para privatizar Twitter. El 12 de abril, la junta directiva se reunió con abogados y asesores financieros para deliberar sobre las ramificaciones de dicho acuerdo, para barajar si un movimiento de estas características podría realizarse, así como sus opciones de rechazar la oferta, mientras que el accionista de la empresa, Marc Bain Rasella, demandó a Musk por presuntamente manipular el precio de las acciones de la empresa y violar las normas del Mercado de Valores. Normas de la Comisión (SEC).

Referencias 

Elon Musk